Tintin eller Tin Tin kan syfta på:

Tintin – en seriefigur
Tintins äventyr – en tecknad serie bestående av tjugofyra seriealbum 1929–1976
Tintin (serietidning) – en franskspråkig serietidning utgiven åren 1946–1989
Tintin (TV-serie) – en animerad TV-serie 1991–1993
Tintins äventyr (TV-serie) – en belgisk tecknad TV-serie 1959-1964
 Tin Tin (australiensisk musikgrupp) – en australiensisk musikgrupp
 Tin Tin Lake –  en sjö i Australien

Personer
 Tintin Anderzon (1964–), en svensk skådespelare

Se även
 Rin Tin Tin – ett namn som flera schäferhundar fick i film- och TV-branschen